Loosli ist der Familienname folgender Personen:

 Arthur Loosli (1926–2021), Schweizer Maler und Sänger (Bassbariton)
 Carl Albert Loosli (1877–1959), Schweizer Schriftsteller und Journalist
 David Loosli (* 1980), Schweizer Radrennfahrer
 Hansueli Loosli (* 1955), Schweizer Manager
 Martin Loosli (* 1956), Schweizer Fotograf und Schriftsteller 
 Noah Loosli (* 1997), Schweizer Fußballspieler
 Peter W. Loosli (1919–2011), Schweizer Puppenspieler
 Ruth Loosli (* 1959), Schweizer Schriftstellerin
 Sylvain Loosli (* 1986), französischer Pokerspieler
 Timo Loosli (* 1985), Schweizer Produzent und Komponist
 Walter Loosli (1932–2015), Schweizer Plastiker und Gestalter von Kirchenfenstern